Маргарет де Клер () — имя нескольких представительниц англонормандского дома Клеров:

 Маргарет де Клер (октябрь 1293 — апрель 1342) — одна из трёх дочерей Жильбера де Клера, 3/7-го графа Глостера и 7-го графа Хертфорда, и английской принцессы Джоанны Акрской, дочери короля Эдуарда I, жена сначала Пирса Гавестона, графа Корнуолла, затем Хью де Одли, графа Глостера.
 Маргарет де Клер (1350 — 1312), дочь Ричарда де Клера, 6-го графа Глостера, от брака с Мод де Ласи, жена Эдмунда Плантагенета, 2-го графа Корнуолла.
 Маргарет де Клер (ок. 1 апреля 1287 — 1333/1334), дочь Томаса де Клера, 1-го барона Томонда, жена сначала Гилберта де Умфравиля, затем Бартоломью Бэдлсмира, 1-го барона Бэдлсмира.